Коттедж (от ) — индивидуальный городской или сельский жилой дом (обычно двухэтажный) с небольшим участком земли.

Другие значения:
 Коттедж — дворец в Петергофе.
 Коттедж капитана Джеймса Кука — дом, построенный родителями Джеймса Кука.
 «Крейвен Коттедж» — футбольный стадион в Лондоне.
 Операция «Коттедж» — операция армии США, 1943.
 Cottage cheese (название зерненого творога в США и ряде стран Европы) — разновидность творога.

В искусстве:
 «Рождественский коттедж» — американская кинодрама.
 Коттедж «Ракушка» — локация мира Гарри Поттера.

См. также 
 Коттеджинг